Генрих XI (1107—1177) — герцог Баварии (1141—1156).
 Генрих XI (1539—1588) — герцог легницский.
 Генрих XI (1722—1800) — князь Рейсс старшей линии.